Monterey Bay Area, het geheel van de plaatsen rond de Baai van Monterey in de Amerikaanse staat Californië
 Galveston Bay Area, de streek rond de Galveston Bay in Texas
 San Francisco Bay Area, de agglomeratie rond de Baai van San Francisco in Californië en veruit de bekendste "Bay Area"
 Tampa Bay Area, de agglomeratie rond Tampa Bay in Florida